

Linguistica
Lingua piccarda  – lingua neolatina parlata in Francia e Belgio

Onomastica
Piccardo  – nome proprio di persona italiano maschile
Piccardo  – cognome italiano

Persone
Hamza Piccardo  – editore italiano

Altro
Caffè Pasticceria Piccardo  – locale storico di Imperia
Piccardo  – ciò che è pertinente alla Piccardia